Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 28 июля по 5 августа на территории Казарм королевской артиллерии на юго-востоке Лондона в Вулидже. Были разыграны 15 комплектов наград.

Изначально планировалось, что стрелки будут соревноваться в Национальном стрелковом центре, расположенном в деревне Бизли в графстве Суррей. Однако Международный олимпийский комитет указал организаторам, что слишком большое количество соревнований запланировано за пределами Лондона, и было решено, что стрелки будут выступать в Вулидже, где будет построен временный стрелковый центр, который после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр планируется разобрать и использовать в другом месте. Затраты на проведение соревнований по стрельбе в рамках лондонской Олимпиады оцениваются в 18 миллионов фунтов стерлингов.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Факты 
В женском трапе 24-летняя Алессандра Перилли была близка к тому, чтобы принести Сан-Марино первую в истории олимпийскую награду во всех видах спорта. Однако в перестрелке за 2-4 места Перилли стала только четвёртой.

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте Игр  
 Международная федерация стрельбы